Claude Bernard kan syfta på bland andra:

* Claude Bernard (1588–1641), fransk folkmissionär
 Claude Bernard (1813–1878), fransk fysiolog
 Claude Bernard (född 1935), fransk teolog och diktare